Enna, una ciutat de Sicília.
 August Enna (1859 – 1939), un compositor d'òperes danès.
 Enna (aranya), un gènere d'aranyes de la família dels traquèlids (Trachelidae)